Okręty US Navy o nazwie USS "Protector":
 Pierwszy "Protector" miał być monitorem, ale nazwę jednostki zmieniono na "Dictator", gdy okręt był jeszcze w budowie.
 Drugi "Protector" (ARS-14) wszedł do służby 28 grudnia 1943. Jednostka służyła głównie przy operacjach podnoszenia wraków i operacjach z użyciem nurków. Została wycofana ze służby 15 maja 1946.
 Trzeci "Protector" (YAGR-11) miał być statkiem typu Liberty SS "Warren P. Marks". Wszedł do służby jako "Protector" 20 lutego 1957. Operował w ramach amerykańskiego Eastern Seaboard do momentu wycofania ze służby 28 lipca 1965.

Protector